Speler van het jaar (handbal België), Belgische handbalprijs
 Belgisch basketbalspeler van het jaar, Belgische basketbalprijs
 Most Valuable Player (Dutch Basketball League), Nederlandse basketbalprijs